Філіп Сард — французький композитор, що пише музику виключно для кіно.
 Сард, Сардер — напівкоштовний напівпрозорий халцедон, який має каштаново-бурі, оранжево-бурі й червонувато-коричневі відтінки.